Ненад Зимонич и Тим Хенмен — победители турнира.

Хенмен выиграл турнир второй раз (до этого он побеждал в 1999 году в паре с Оливье Делетром).

Посев 

  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Четвертьфинал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Полуфинал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Второй раунд)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис (Финал)
  Павел Визнер /  Джаред Палмер (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Masters Series Monte-Carlo 2004